Fabián puede referirse a:

 Fabián, nombre propio.
 Fabián, papa de la Iglesia Católica.
 Fabián Díez Cuesta, cantautor español.
 Fabían, futbolista español.
 Fabián Torres, cantante ganador de Objetivo Fama.
 San Fabián, localidad de la Argentina.
 San Fabián, comuna de Chile.